Meet the Twins ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Newport Distributing. Bis zum Jahr 2009 wurden 16 Teile der Serie gedreht. Die Reihe gehört zu den erfolgreichsten im Segment Big Bust Series.

Zahlreiche bekannte Darstellerinnen haben in der Serie mitgewirkt, unter anderem Tory Lane, Lisa Ann, Carmella Bing, Eva Angelina, und Bree Olson.

Filmografie 
 Meet the Twins 1 (2006): Bailey, Jasmine Tame, Jenaveve Jolie, Lanny Barbie, Tory Lane
 Meet the Twins 2 (2006): Candy Manson, Cynthia Pendragon, Danielle Derek, Devon Lee, Puma Swede, Tiffani DiGivanni
 Meet the Twins 3 (2006): Amy Reid, Gianna Michaels, Jessica Sweet, Mia Bangg, Missy Monroe, Rita Faltoyano
 Meet the Twins 4 (2006): Carly Parker, Chloe Dior, Eve Lawrence, Jade Russell, Michelle Barrett
 Meet the Twins 5 (2006): Carly Parker, Mindy Main, Riley Evans, Sara Stone, Tiffany Price
 Meet the Twins 6 (2007): Brandy Talore, Cherokee, Eva Angelina, Kinzie Kenner, Whitney Stevens
 Meet the Twins 7 (2007): Bree Olson, Eva Angelina, Jayden Jaymes, Mindy Main, Natasha Nice
 Meet the Twins 8 (2007): Dee, Katie Morgan, Lexi Lamour, Lisa Ann, RayVeness
 Meet the Twins 9 (2007): Amanda Emino, Amy Reid, Candy Manson, Emily George, Savannah Gold
 Meet the Twins 10 (2007): Brandy Talore, Claire Dames, Gianna Michaels, Missy Monroe, Nadia Styles, Rachel Roxxx
 Meet the Twins 11 (2008): Chloe Dior, Eva Angelina, Lela Star, Melissa Lauren, Nikki Benz
 Meet the Twins 12 (2008): Brandi Edwards, Cassandra Calogera, Lichelle Marie, Mindy Main, Natasha Nice, Abbey Brooks
 Meet the Twins 13 (2008): Candy Manson, Daphne Rosen, Gianna Michaels, Memphis Monroe, Noelle
 Meet the Twins 14 (2009): Alexis Silver, Carly Parker, Carmella Bing, Emilianna, Whitney Stevens
 Meet the Twins 15 (2009): Abby Rode, Dylan Ryder, Holly Halston, Melissa Lauren, Sara Stone
 Meet the Twins 16 (2009): Brandy Talore, Daisy Marie, Lori Lust, Memphis Monroe, Tyra Moore, Jenna Doll

Weblinks 
 Filmreihe in der IAFD
 Filmreihe bei AVN.com

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film